Boltonville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Boltonville (Vermont)
 Boltonville (Wisconsin), im Washington County